La denominació Legió II (legio II) es donà, durant la República i l'Imperi, a les següents legions romanes:

 Legió II Adiutrix Pia Fidelis: del 70 al segle III (com a mínim); creada per Vespasià.
 Legió II Augusta: d'abans del 9 al segle III (com a mínim); creada per August.
 Legió II Gallica: possiblement la mateixa que la Legió II Augusta.
 Legió II Flavia Constantia, creada per Dioclecià l'any 296 o 297.
 Legió II Flavia Virtutis, creada per Constanci II al 
 Legió II Italica: del 165 a inicis del ; creada per Marc Aureli.
 Legió II Parthica: del 197 al segle IV (com a mínim); creada per Septimi Sever.
 Legió II Traiana Fortis: del 105 al segle V (com a mínim); creada per Trajà.
 Legió II Germanica: nou cognomen de la II Traiana Fortis a partir del .